Серге́й Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Сергей Александрович (1870—1918/1919) — российский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Иванов, Сергей Александрович (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.